Вита́лий Артёмов:
 Артёмов, Виталий Евгеньевич (род. 1968) — российский государственный деятель, 6-й мэр Рязани.
 Артёмов, Виталий Павлович (1979—2016) — казахстанский футболист, защитник.